Галицька брама — краєзнавчий часопис
 Галицька брама — книга Степана Пушика
 Назва частини міських фортифікацій («брам») у містах Галичини:
 Галицька брама, Львів
 Бучач та інші.